Копи́це () — наименование населённых пунктов в Польше.

 Копице (Опольское воеводство) — село в Бжегском повяте Опольского воеводства.
 Копице (Западно-Поморское воеводство) — село в Голенювском повяте Западно-Поморского воеводства